|-
| 178701 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178702 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178703 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178704 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178705 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178706 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178707 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 178708 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178709 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178710 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178711 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178712 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178713 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178714 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178715 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178716 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178717 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178718 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178719 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178720 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178721 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178722 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178723 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178724 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178725 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178726 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178727 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178728 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178729 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178730 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178731 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178732 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178733 - ||  || 26 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178734 - ||  || 3 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 178735 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178736 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178737 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178738 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178739 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178740 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178741 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178742 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178743 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178744 - ||  || 30 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178745 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178746 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178747 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178748 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178749 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178750 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178751 - ||  || 19 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178752 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 178753 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178754 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178755 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178756 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178757 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178758 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178759 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178760 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178761 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178762 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178763 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178764 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178765 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178766 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178767 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178768 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178769 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178770 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178771 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178772 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178773 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178774 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178775 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178776 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178777 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178778 - ||  || 31 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178779 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178780 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178781 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178782 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178783 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178784 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178785 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178786 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178787 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178788 - ||  || 3 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178789 - || 2001 DE || 16 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 178790 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178791 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178792 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178793 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178794 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178795 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178796 Posztoczky ||  || 27 februarie 2001 ||  || 
|-
| 178797 - ||  || 19 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178798 - ||  || 3 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178799 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178800 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-